Teorema de Hurwitz , nomeados em homenagem a Adolf Hurwitz, podem ser referidos a vários teoremas  
 Teorema de Hurwitz (análise complexa);
Fórmula de Riemann-Hurwitz em geometria algébrica;
Teorema de Hurwitz teorema (álgebras de divisão normalizadas) um teorema estrutura que afirma que existem quatro álgebras de divisão normalizadas sobre os números reais;
Teorema de Hurwitz sobre automorfismos de superfícies de Riemann;
Teorema de Hurwitz (teoria dos números).

Matemática
Desambiguação